Heliópolis (do grego , "cidade do sol") pode referir-se a:

Antiguidade
Heliópolis (Egito) — cidade do Antigo Egito
Heliópolis (Cairo) - um distrito da cidade de Cairo, no Egito
Balbeque — conhecida pelos romanos como Heliópolis

Brasil
Heliópolis (Bahia) — município do estado da Bahia
Cidade Nova Heliópolis — bairro de São Paulo
Hospital Heliópolis — Complexo Hospitalar localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo
Sinfônica Heliópolis — orquestra sinfônica formada por estudantes da Vila Heliópolis
Heliópolis (Belo Horizonte) — bairro da cidade de Belo Horizonte
Heliópolis (Belford Roxo) — bairro da cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro
Heliópolis Atlético Clube — clube de futebol de Belford Roxo
Heliópolis (Garanhuns) - Bairro da cidade de Garanhuns - PE.

Desambiguações de topônimos